Бекешевский сельсовет — административно-территориальная единица и муниципальное образование (сельское поселение) в субъектах Российской Федерации:

 Бекешевский сельсовет — Баймакский район Башкортостана;
 Бекешевский сельсовет, с 2004 станица Бекешевская — Предгорный район Ставропольского края, упразднён в 2020 году.